ТШБ — многозначная аббревиатура:
 ТШБ — титановый шаробаллон
 ТШ-Б — тяжёлый штурмовик ТШ-Б
 ТШБ — туалетно-штурмовая бригада (военный сленг)

См. также 
  — аббревиатура латиницей